6-я смешанная авиационная дивизия — воинское соединение ВВС РККА СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Дивизия формировалась в августе 1941 года в составе ВВС Северо-Западного фронта взамен 6-й смешанной авиационной дивизии.

В составе действующей армии с 26 августа 1941 года по 11 февраля 1942 года. Объединяла под своим командованием авиационные полки разных типов, действовавшие в районе Демянска и Старой Руссы.

11 февраля 1942 года расформирована.

Состав 
 6-й истребительный авиационный полк (декабрь 1941).
 12-й истребительный авиационный полк (6-й смешанной авиационной дивизии) (27.08.1941 — 31.12.1941).
 12-й истребительный авиационный полк (Северо-Западного фронта) (06.01.1942 — 25.01.1942), переименован в 739-й иап.
 38-й истребительный авиационный полк (декабрь 1941 — январь 1942).
 272-й истребительный авиационный полк (сентябрь 1941).
 299-й штурмовой авиационный полк (08.01.1942 — 27.01.1942).
 502-й штурмовой авиационный полк (08.01.1942 — 27.01.1942).
 514-й бомбардировочный авиационный полк (01.10.1941 — 11.02.1942).
 624-й скоростной бомбардировочный авиационный полк (27.12.1941 — 11.02.1942).
 626-й ночной бомбардировочный авиационный полк (31.12.1941 — 11.02.1942).
 739-й истребительный авиационный полк (25.01.1942 г. по 07.03.1942 г.)
 260-й пикирующий бомбардировочный авиационный полк (20.08.1941 — 28.10.1941)

Подчинение

Командиры 
 Сиднев, Борис Арсеньевич, майор, с 18.09.1941 года подполковник (сентябрь 1941 — 01.12.1941)
 Дельнов, Иван Васильевич, майор, с 04.01.1942 года подполковник (05.12.1941 — 11.02.1942)

Участие в операциях и битвах 
 Демянская операция – с 7 января 1942 года по 11 февраля 1942 года.
 Торопецко-Холмская операция – с 9 января 1942 года по 6 февраля 1942 года

Герои Советского Союза 
 Таряник, Григорий Аверьянович, батальонный комиссар, военком 2-й эскадрильи 260-го пикирующего бомбардировочного авиационного полка.

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933-45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Смешанные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году